De prins van Egypte (originele titel: The Prince of Egypt), een Amerikaanse animatiefilm uit 1998
 The Prince of Egypt (album), soundtrack van bovenstaande film